Березове́ц (Березовка) — река в Дмитровском районе Московской области России. Правый приток Яхромы.

Исток находится южнее села Борисово (СНТ «Березовец»). Течёт на северо-запад в верхнем течении, образуя Борисовские пруды. Далее мимо деревни Митькино и на запад уже по городу Дмитрову.

В настоящее время сливается с ручьём Студенцом и речкой Матусовкой, образуя протоку Старая Яхрома. Далее, протекая по дюкеру под каналом, впадает в Новую Яхрому. До постройки канала имени Москвы река впадала сразу в Яхрому.

Гидрология 
Длина водотока — 8 км. Площадь водосборного бассейна — 18 км².

Долина симметричная, с крутыми склонами, в низовьях реки достигает глубины 2—2,5 м и ширины 7—10 м.

Притоки 
Правым основным притоком реки является ручей Дунайка.
Дунайка проходит через деревню Бирлово возле Матусовского леса, потом бежит вдоль крутого берега, на котором ранее располагался Дмитровский домостроительный комбинат. Сейчас Дунайкой также назван СНТ, через который она бежит. Затем впадает в Березовец.

В 2000-х годах между гаражным кооперативом и предприятием «Окна Роста» устье было засыпано под автостоянку, теперь Дунайка течёт вдоль рельс, периодически затапливая участок с ними, и впадает в Березовец около АЗС.

Ручей Студенец раньше впадал в Березовец. В Дмитлаговское время местность была осушена для строительства трансформаторной подстанции № 128 электрических сетей канала имени Москвы и дороги к ней. Сейчас в бывшем устье пожарный водоём у АЗС. Ручей был перенаправлен от Финского посёлка на запад в трубе. Сейчас Студенец впадает в протоку Старая Яхрома севернее Березовца.

Река на территории города 

На территории Дмитрова протекает через микрорайон Космонавтов. Далее в районе улицы Восточная Объездная дорога Финского посёлка соединяется с притоком Дунайка.

На берегах в районе современных улиц Оборонной и Березовец располагалась Берёзовская слобода.

Далее река проходит под Калязинским мостом на Пушкинской улице. Из-за построенных в Дмитлаговское время осушительных колодцев на пересечении Пушкинской и Восточной Объездной дорог мост потерял прежнее значение.

На берегах Березовца — Дмитровский экскаваторный завод, расположенный на холме, который ранее назывался Поклонной горой. Ниже по течению — жилая застройка 1980-х годов на левом берегу (микрорайон Аверьянова) и новостройки 2000-х годов на правом. На пересечении реки с ул. Профессиональной расположена Сретенская церковь (1814), рядом в 2005 году установлены два фонтана, бьющие прямо из реки.

В устье реки за железной дорогой находятся частные дома бывшей Никитской слободы, расположенные на Луговой (Никитской) улице. В слободе располагался Никитский монастырь, представляющий собой «особняк», упразднённый в начале XVIII века и Никитскую (Преображенскую) церковь. Церковь снесли в при прокладке канала имени Москвы.

В 2004 ГУП «Мосводосток» и ООО «Экология воды» произвели работы по очистке реки и берегоукреплению на участке между ул. Пушкинской и Профессиональной. Было построено 4 пешеходных моста и оборудована в качестве набережной улица Оборонная, проходящая по левому берегу Березовца. Также был сооружён каскад небольших плотин, преобразивших долину реки: сформировавших полноводные участки с медленным течением, заросшие водными растениями, и участки с быстрым течением и меандрирующим по дну долины мелким руслом.

В XVII веке на реке располагались пруды, в которых держалась рыба, поставлявшаяся с Волги и Шексны в Москву к царскому двору.

См. также 
 Список рек Московской области

Примечания 

Притоки Яхромы (притока Сестры)
Реки Дмитровского района Московской области
География Дмитрова